Il doppio maschile del Brisbane International 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

I detentori del titolo erano Marcelo Melo e Tommy Robredo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Mariusz Fyrstenberg e Daniel Nestor hanno battuto in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud per 64-7, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Daniel Nestor (Campioni)

  Jamie Murray /  John Peers (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)

Wildcard

  Matthew Ebden /  Thanasi Kokkinakis(quarti di finale)

  Chris Guccione /  Lleyton Hewitt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2014
ATP World Tour 2014